El término blackfoot puede referirse a:
 Los Pies negros o Blackfoot, una etnia algonquina del NW de Norteamérica.
 El idioma blackfoot, hablado por los pies negros.
 Blackfoot (banda), banda de rock norteamericana.